The Gangster – film del 1913 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 Violenza (The Gangster) – film del 1947 diretto da Gordon Wiles

Pagine correlate 
 Gangster (disambigua)